Voici la liste des premiers ministres de Malte, depuis la création de ce poste en 1921.

Malte
Premier ministre de Malte